Республиканская Футбольная Группа «А» 1960/1961 () — 37-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии на rsssf.com

1960/1961
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 1960 году
Спорт в Болгарии в 1961 году